Le tournoi de tennis d'Adélaïde est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1961 I se dispute du 5 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Jan Lehane.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jan Lehane et Margaret Smith.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde

Navigation 

dames 1961 I
Adelaide I
Tennis en Australie en 1961
Sport en janvier 1961